Ahansal steht für:

 Oued Ahansal, Fluss in Marokko
 Zaouiat Ahansal, Ort in Marokko

Ahansal ist der Name folgender Personen:
 Mohamad Ahansal (* 1973) marokkanischer Marathonläufer
 Lahcen Ahansal, marokkanischer Marathonläufer